Братский мост:
 Братский мост (Енисей) — автомобильный мост через реку Енисей в районе Абакана и Минусинска.
 Мост и одноимённая площадь в Луцке.